Kollegium steht für:

 Ausschuss, Körperschaft
 Gemeinschaft von Personen gleichen Amts oder Berufs
 Kardinalskollegium, Gesamtheit aller Kardinäle der römisch-katholischen Kirche
 Kollegium (Ausbildungsstätte), Ausbildungsstätte für Kleriker, siehe katholisches Priesterseminar
 Kollegium (Gymnasium), in den Kantonen Appenzell Innerrhoden, Nidwalden und Wallis gebräuchliche Bezeichnung für Gymnasium
 Kollegium (historisch), oberste Behörde in vielen deutschen Territorien der Frühen Neuzeit
 Kollegium (Klerus), Gemeinschaft von gleichartigen Klerikern einer kirchlichen Institution
 Kollegium (Schule), kirchliche Schule, siehe Alumnat

Siehe auch:

 Collegium
 Kolleg